Gabriela Dimitrova (1968-), haltérophile bulgare.
Gabriela Dimitrova (1995-), boxeuse bulgare.